Lixia kan avse följande :

 Lixia – term i den kinesiska kalendern
 Lixia, Jinan – stadsdistrikt i provinshuvudstaden Jinin, Shandong-provinsen, Kina